Ша́мшев — фамилия; имеет женскую форму Шамшева. 

Известные носители:
 
 Шамшев, Валерий Павлович (род. 1953) — российский хозяйственный деятель (Мурманская область).
 Шамшев, Василий Иванович (?—1854) — русский военачальник, генерал-майор (с 30 марта 1852), сын Ивана Ивановича Шамшева.
 Шамшев, Карп Иванович (?—1833) — русский военачальник, генерал-майор (с 21 мая 1830), отец Ивана Карповича Шамшева.
 Шамшев, Кирилл Николаевич (1925—2014) — советский и российский учёный-физик.
 Шамшев, Пётр Николаевич (1868—1943) — русский офицер, Георгиевский кавалер.
 Шамшев, Семён Васильевич (?—1842) — полковник, участник войн против Наполеона.
 Шамшев, Сергей Павлович (в монашестве Серафим; 1897—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский.
 Шамшев, Фёдор Петрович (1869—1959) — участник Цусимского сражения и Первой мировой войны.

См. также 
 Шамшевы
 Шамшева улица 
 Васильево-Шамшево
 Иваново-Шамшево